GEK steht als Abkürzung für:

 Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, ein Verordnungsvorschlag der EU-Kommission von 2011
 Gendarmerieeinsatzkommando, siehe Einsatzkommando Cobra #Gendarmerieeinsatzkommando „Cobra“
 GEK-Gruppe, die deutsche Autorengruppe Gernhardt-Eilert-Knorr
 Gewässerentwicklungskonzept, siehe Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern
 Gmünder Ersatzkasse, eine ehemalige deutsche Krankenkasse
Gek steht für:
 Gek Island, Insel der Antarktis
Siehe auch:
 Geck
 Gag

Abkürzung